Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Banner – település Illinois államban
Banner – település Kentucky államban
Banner – település Missouri államban
Banner – település Mississippi államban
Banner – település Ohio államban
Banner – település Virginia államban
Banner – település Wisconsin államban
Banner – település Wyoming államban
Banner megye (Nebraska)
Egyéb
Banner – különböző méretű képkockákból álló grafikai hirdetés
Banner – Unix program